

Cinema 
 The Gossip – cortometraggio del 1911 diretto da Frederick A. Thomson
 Gossip – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 Gossip – film del 1923 diretto da King Baggot
 The Gossip – film del 1955 diretto da Herk Harvey
 Gossip – film statunitense del 2000 diretto da Davis Guggenheim
 Gossip – film svedese del 2000 scritto e diretto da Colin Nutley
 Gossip – film statunitense del 2006 diretto da Stormy Daniels ed uscito direct to video

Informatica 
 Gossip – software di messaggeria istantanea di GNOME

Musica 
 Gossip – gruppo musicale statunitense
 Gossip – album di Paul Kelly e le Coloured Girls del 1986
 The Gossip – EP del gruppo musicale Gossip del 2000
 Gossip – EP dei Breathe Carolina del 2007
 Gossip – singolo di Lil Wayne del 2007
 Gossip – album di Nanase Aikawa del 2011
 Gossip – singolo di Vanessa Amorosi del 2011
 Gossip – album degli Sleeping with Sirens del 2017
 Gossip – singolo di Nadine Coyle del 2018
 Gossip – singolo di Riki del 2019
 Gossip – singolo dei Måneskin del 2023

Persone 
 George Gossip – scacchista statunitense naturalizzato britannico

Televisione 
 Gossip – episodio della terza stagione di Desperate Housewives
 Gossip – episodio di The Office

Pagine correlate 
Pettegolezzo
Cronaca rosa